Polish Open 1997 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1997 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 28 lipca–3 sierpnia 1997 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1997
1997 w polskim sporcie
1997 w tenisie ziemnym